Robert McWade ist der Name folgender Personen:

* Robert McWade (Schauspieler, 1835) (1835–1913), US-amerikanischer Schauspieler 
 Robert McWade (Schauspieler, 1872) (1872–1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert M. McWade (Robert Malachi McWade; 1857–??), Autor